Ellegaard ist der Familienname folgender Personen:
 Erik Ellegaard Frederiksen (1924–1997), dänischer Grafiker, Designer und Architekt
 Flemming Ellegaard (* 1960), dänischer Athlet
 France Ellegaard (1913–1999), dänische Pianistin
 Jeanne Ellegaard (* 1987), dänische Curlingspielerin
 Kevin Stuhr Ellegaard (* 1983), dänischer Fußballprofi
 Lasse Ellegaard (* 1944), dänischer Journalist und Autor
 Merete Ellegaard (* 1967), schwedische Dirigentin
 Mogens Ellegaard (1935–1995), dänischer Akkordeonspieler
 Niels Ellegaard (* 1962), dänischer Schauspieler und Synchronsprecher
Peter Ellegaard (* 1958), dänischer Radrennfahrer
 Thorvald Ellegaard (1877–1954), dänischer Radrennfahrer

Siehe auch:
 Ellegaard Ellerbek (Pseudonym für Gustav Leisner; 1877–1947), deutscher völkischer Schriftsteller und Führer im Wikingbund
 Ellgaard